Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 1999 года в группе D — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 29 декабря 1998 года по 4 января 1999 года в Нови-Саде (Югославия). Команда, занявшая первое место, получила право играть в Группе C молодёжного чемпионата мира 2000 года.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 9 национальных команд — шесть из Европы по одной из Азии, Северной Америки и Африки. Сборная Болгарии пришла из группы D, семь — с прошлого турнира группы D и дебютант Сборная Исландии.

Предварительный раунд

Группа A 

Время местное (UTC+1).

Группа B 

Время местное (UTC+1).

Группа С 

Время местное (UTC+1).

Финальный раунд

Турнир за 1-3-е места 

Время местное (UTC+1).

Турнир за 4-6-е места 

Время местное (UTC+1).

Турнир за 7-9-е места 

Время местное (UTC+1).

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь: Тихомир Зесевич (Югославия)
 Защитник: Симон дн Витт (Нидерланды) 
 Нападающий: Деян Павичевич (Югославия)
 Бомбардир: Деян Павичевич (Югославия) − 22 (15+7)

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

Третий
М*3